{{Infobox Weapon
|name= Zastava M70
|image= Zastava M70 Almgren 004.jpg
|caption=
|origin=  
|type= Полуавтоматический пистолет

|is_ranged=yes

|service=
|used_by=
|wars= Югославские войны

|designer= 
|design_date= 1970
|manufacturer= Црвена Застава (ныне Застава Оружие) 
|unit_cost=
|production_date= 1970 - настоящее время
|number=
|variants= 

|spec_label=
|weight= 0,650
|length= 165
|part_length= 94
|width=
|height= 115
|diameter= 

|cartridge= 7,65×17 мм9×17 мм
|caliber=
|barrels=
|action= 
|rate= 25 - 30
|velocity=
|range= 25 м
|max_range=
|feed= 8-зарядный магазин (M70)7-зарядный магазин (M70K)
|sights= открытый, нерегулируемый
}}

Застава M70 (ранее известный как M70 CZ (Црвена Застава модель 1970)) — компактный пистолет производства СФРЮ и, позднее, Сербии.

Описание 
M70 был разработан в 1970 году для вооружения сотрудников югославской полиции и армейских офицеров на основе конструкции армейского пистолета Застава M57, но автоматика работает за счёт энергии отдачи свободного затвора. Запирание канала ствола осуществляется массой кожуха-затвора и возвратной пружиной.

По механической прочности, надёжности и устойчивости функционирования в сложных условиях эксплуатации пистолеты М70 существенно уступают пистолетам ПМ советского производства из-за более низкого качества металла.

Пистолет выпускается для гражданского рынка оружия (в том числе на экспорт).

Варианты и модификации 
 M70 - вариант под патрон 7,65×17 мм, с 8-зарядным магазином
 M70K - вариант под патрон 9×17 мм, с 7-зарядным магазином

Страны-эксплуатанты 
  - находились на вооружении вооружённых сил и полиции до распада Югославии
  - 27 января 2015 года министерство обороны Сербии объявило о продаже 9163 шт. 7,65-мм пистолетов М70. Кроме того, пистолеты используются в качестве резервного оружия для полиции

Дополнительная информация 
 на территории бывшей Югославии пистолет известен под неофициальным наименованием «Pčelica» (пчелка)

Примечания

Литература 
 А. Б. Жук. Энциклопедия стрелкового оружия: револьверы, пистолеты, винтовки, пистолеты-пулемёты, автоматы. М., ООО «Издательство АСТ», «Воениздат», 2002.

Ссылки 

 Pistol M70 / официальный сайт компании-производителя
 М. Р. Попенкер. Пистолет Crvena Zastava M70 (Сербия / бывш. Югославия) // сайт "Современное стрелковое оружие мира"

M70 (пистолет)
Самозарядные пистолеты по алфавиту
Самозарядные пистолеты Югославии
Пистолеты со свободным затвором
Семейство ТТ
Оружие под патрон .32 ACP
Оружие под патрон 9 × 17 мм
Появились в 1970-е годы в Югославии